A Modern Enoch Arden – film del 1915 diretto da Burton L. King
 A Modern Enoch Arden – film del 1916 diretto da Charles Avery e Clarence G. Badger